Счастливый час — маркетинговый ход, когда в определённые часы дня кафе, рестораны, пабы, бары и другие схожие заведения предлагают посетителям разливной алкоголь (чаще всего) со значительной скидкой. Также термин может означать:

Музыка 
  — песня (1986) группы The Housemartins.
  — альбом (1998) группы .
  — альбом (2006) Томми Эммануэля.
  — альбом (2010) группы The Offspring.

Кино и ТВ 
  — эпизод (2010) телесериала «Офис».
  — японский фильм 2015 года.

См. также 
 Счастливый
 Час